Holderbrunnen heißen die folgenden geographischen Gegenstände:

 Holderbrunnen (Eschach), Quelle mit Bachabfluss von rechts zur Eschach (zum Neckar) flussabwärts von Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Holderbrunnen (Flötzbach), Quelle mit Bachabfluss von links zum Flötzbach (zur Nau) bei Albeck, Stadt Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Holderbrunnen (Jagst), Quelle des Böhmerbachs (zur Jagst) bei Schwabsberg, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Holderbrunnen (Lauter), Quelle mit Bachabfluss von rechts zur Lauter (zur Donau) bei Wasserstetten, Gemeinde Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

 Holderbrunnen, Quelle und drei Weiden, Naturdenkmal mit Quelle und versickerndem Abfluss auf dem Oeffinger Berg bei Oeffingen, Stadt Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Holderbach
 Holdergraben
 Holderklinge